Ugaritic è un blocco Unicode. È costituito dai 31 caratteri compresi nell'intervallo U+10380-U+1039F.

Contiene i simboli per la scrittura cuneiforme dell'alfabeto ugaritico.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto ugaritico

Unicode